Валенти́н Петро́в:
 Петров, Валентин Николаевич (1926—2001) — советский футболист.
 Петров, Валентин Павлович (1924—2018) — военный хирург, генерал-майор медицинской службы, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации.